Karel Nový – scrittore ceco
 Milan Nový – ex hockeista su ghiaccio ceco
 Pavel Nový – attore ceco
 Václav Nový – velocista boemo